Четырёхсила, 4-сила — 4-вектор силы, релятивистское обобщение трёхмерного вектора силы классической механики на четырёхмерное пространство-время.

Определение 
4-сила  есть скорость изменения 4-импульса , оценённая в течение собственного времени движущегося тела.

Преобразование Лоренца 

Представим 4-силу в виде:

 

Здесь  - релятивистская 3-сила,  - её мощность. В системе отсчета, движущейся со скоростью V относительно исходной системы отсчета в направлении оси x величины преобразуются следующим образом:

См. также 
 Четырёхимпульс

Примечания

Литература 
 

Специальная теория относительности
Сила